Sokoli ist der Familienname folgender Personen:

 Kristjan Sokoli (* 1991), albanischer Footballspieler
 Mic Sokoli (1839–1881), albanischer Nationalist und Unabhängigkeitskämpfer
 Nicolo Sokoli (* 1973), deutscher Kirchenmusiker, Dirigent und Organist